Chelucci – cognome italiano
 Domenico Chelucci – matematico e religioso italiano